Antoun Sehnaoui (1972-), banquier libanais ;
 Khalil Sehnaoui (1975-), consultant de sécurité de l'information belge-libanais ;
 Mouna Bassili Sehnaoui (1945-), peintre, écrivaine et artiste libanaise ;
 Nada Sehnaoui (née en 1958), artiste plasticienne et activiste politique libanaise ;
 Nicolas Sehnaoui (1967-), ministre libanais des Télécommunications.

Homonymie
Homonymie de patronyme